Potríes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Potríes (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Potríes (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar